Бения сетчатая () — единственный вид цветковых растений монотипного рода  подсемейства , семейства .

Назван именем немецкого анатома и зоолога .

Описание 
Многолетнее растение.

Стебли голые, тонкие, деревянистые, обильно ветвящиеся.

Листья очередные, сидячие, овальные, острые, широко округлые в основании.

Цветки беловато-зелёные, тычинок 6, завязь трёхгнёздная.

Плод — зелёно-жёлтая ягода диаметром 9—13 мм, до 15 мм. Свежеизвлеченные из плода семена имеют светлую коричневую или жёлтую окраску, затем на воздухе темнеют и становятся тёмно коричневыми.

Распространение 
Растёт в подлеске из вечнозелёных лесов на высоте до 2000 м. Ареал рода находится в Южной Африке и охватывает Малави, Мозамбик, Зимбабве, Свазиленд и ЮАР (кроме западной части страны).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Флора Южной Африки
Агавовые
Таксоны растений, названные в честь людей